

Anno 
 28 – anno del I secolo d.C.
 28 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica 
 28 – numero naturale

Trasporti 
 Ventotto – motrici tranviarie urbane, della città di Milano.